Тёмный Лес:

 Тёмный Лес — село в Белоруссии.
 «Тёмный лес» — фильм ужасов 2003 года.
 «Тёмный лес» — фильм ужасов 2006 года.
 «Тёмный лес» — научно-фантастический роман 2008 года.